Chin-chou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinzhou (ort i Kina, lat 39,10, long 121,72), Liaoning, 
 Jinzhou (ort i Kina, lat 41,11, long 121,14), Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar